De Thescelosauridae zijn een groep plantenetende dinosauriërs behorend tot de Euornithopoda.

In 1937 benoemde Charles Mortram Sternberg een familie Thescelosauridae om Thescelosaurus een plaats te geven. Hij wilde daarmee een tegenstelling maken met de Hypsilophodontidae. Het begrip werd daarna nauwelijks meer gebruikt.

In 2013 stelden Caleb Marshall Brown, David Evans, Michael Ryan en Anthony Russell bij de beschrijving van Albertadromeus dat er een klade Thescelosauridae bestond, als grote aftakking van de basale Euornithopoda. Deze definieerden ze als de groep bestaande uit de laatste gemeenschappelijke voorouder van Thescelosaurus neglectus Gilmore, 1913, en Orodromeus makelai Horner & Weishampel, 1988; en al zijn afstammelingen.

De klade wordt strikt verdeeld in een Orodrominae en een Thescelosaurinae, welke laatste groep echter niet tegelijk gedefinieerd is.
De positie van de Thescelosauridae binnen de Genasauria wordt getoond door het volgende kladogram.

In 2013 is ook een lijst van mogelijke synapomorfieën, gedeelde nieuwe eigenschappen, van de Thescelosauridae opgesteld. Het quadratum raakt over een kwart tot de helft van zijn lengte het quadratojugale. Van de onderste gewrichtsknobbels van het quadratum ligt de buitenste dieper. Het gedeelte van de rand van de oogkas dat gevormd wordt door het postorbitale heeft een ruw oppervlak. De praemaxillae zijn vergroeid. De praemaxilla heeft een ruwe bovenkant. De praemaxilla heeft in de achterste tak van de buitenzijde een holte waar de voorste bult van de buitenzijde van het bovenkaaksbeen in past. Het jukbeen draagt een hoorn, bult of enig andere vorm van ornamentering. Bij het dijbeen heeft de trochanter major een vlakke buitenzijde. 

De Thescelosauridae bestaan uit kleine tweevoetige vormen die leefden tijdens het Krijt van Noord-Amerika en Azië.

Literatuur
Sternberg, C.M., 1937, "Classification of Thescelosaurus: a description of a new species", Proceedings of the Geological Society of America 1936: 375
C.M. Brown, D.C. Evans, M.J. Ryan and A.P. Russell, 2013, "New data on the diversity and abundance of small-bodied ornithopods (Dinosauria, Ornithischia) from the Belly River Group (Campanian) of Alberta", Journal of Vertebrate Paleontology 33(3): 495-520

Euornithopoda